

Sigle 
 Badminton World Federation – federazione internazionale di badminton
 Banque de Wallis et Futuna
 Broadcast Wave Format – formato di file audio

Codici 
 BWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barrow-in-Furness (Regno Unito)
 bwf – codice ISO 639-3 della lingua boselewa